Fruitland ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Fruitland (Florida)
 Fruitland (Georgia)
 Fruitland (Idaho)
 Fruitland (Illinois)
 Fruitland (Iowa)
 Fruitland (Kalifornien)
 Fruitland (Kansas)
 Fruitland (Maryland)
 Fruitland (Missouri)
 Fruitland (New Mexico)
 Fruitland (New York)
 Fruitland (North Carolina)
 Fruitland (Oregon)
 Fruitland (Tennessee)
 Fruitland (Texas)
 Fruitland (Utah)
 Fruitland (Washington)

Siehe auch:
 Fruitland Park, Florida
 Upper Fruitland, New Mexico
 Fruitlands